Толсто́в (Толсто́ва) — русская фамилия.

Толстов 
 Толстов, Архип Иванович (1900—1955) — советский военачальник, генерал-майор.
 Толстов, Валентин Яковлевич (1926—2002) — Герой Советского Союза.
 Толстов, Валериан Григорьевич (1913—1994) — советский и российский педагог и деятель культуры.
 
 Толстов, Владимир Сергеевич (1884—1956) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 
 
 Толстов, Юрий Петрович (род. 1928) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.



См. также 
 
 Толстовство